Marsbach heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer:
 Marsbach (Billbach), rechter Quellbach des Billbachs nach Schneeberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Marsbach (Ohm), linker Zufluss der Ohm nach Ruppertenrod, Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, Hessen
 Marsbach (Stöckigsbach), rechter Zufluss des Stöckigsbachs (zum Main) in Zell am Ebersberg, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern

Sonstiges:
 Marsbach (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Burg Marsbach, Burg im Donautal bei Hofkirchen im Mühlkreis, Oberösterreich
 Schloss Maasbach bei Eggerding, Oberösterreich

Marsbach ist ein Familienname:
 Wernhard von Marsbach († Januar 1283), Bischof der Diözese Graz-Seckau, Österreich

Siehe auch:
 Marbach
 Masbach